POTS (сокращение от , старые обычные телефонные службы) — название телефонной сети (в сравнении с «новыми» технологиями VoIP, ATM, ISDN).

Описание 
POTS предоставляет: 
 полнодуплексную передачу звуковых данных с диапазоном частот от 300 до 3400 Гц 
 возможность принятия сигнала вызова  
 возможность передачи номера абонента для установления связи (набор номера — тоновый или импульсный) 
 (возможно) предоставление дополнительных сервисов с переадресацией

Достоинства  
 Низкая стоимость оконечных терминалов (телефонных аппаратов)
 Широкий спектр оборудования с общеупотребительными стандартами (модемная связь, факсимильная, голосовая) 
 Отсутствие необходимости обучения сотрудников 
 Низкие требования к качеству кабельных систем 
 Возможность использования общей «земли» в многопарных кабелях

Ключевые недостатки 
 Одна линия POTS предоставляет возможность одного соединения в один момент времени 
 Длительный период установления связи и вызова 
 Крайне низкая скорость передачи (порядка 64 кбит/с) 
 Высокая стоимость подключения и обслуживания (для каждого канала от клиента до телефонной станции кладётся отдельная пара медных проводов) 
 Отсутствие коррекции ошибок (в случае голосового трафика), амплитудная модуляция, чувствительная к наводкам 
 Высокое напряжение вызова, ощущаемое человеком (в случае контакта с проводами) как удар током 
 Несимметричный сигнал, осложняющий гальваническую развязку

Источники

См. также  
 PSTN 
 Сотовая связь 
 IP-телефония 
 ADSL over POTS 
 ASVD 

Телефонная связь